O Terra Firme Esporte Clube é um clube de futebol amador da cidade de Belém, capital do estado do Pará.

Foi fundado em 3 de março de 1953. Disputou o Campeonato Paraense da Segunda Divisão de 1997. Atualmente joga apenas campeonatos amadores.

Clubes de futebol do Pará
Clubes de futebol fundados em 1953
Fundações no Brasil em 1953
Esporte de Belém (Pará)
1953 no Pará